Prva hrvatska malonogometna liga za 1999./2000. je bilo deveto izdanje hrvatskog malonogometnog prvenstva od neovisnosti. Sudjelovalo je 14 klubova koji su igrali dvokružnu ligu, a prvakom je drugi put zaredom bia Glama Brijeg iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.
 futsalplanet.com, rezultati 1.HMNL 1999./2000., arhiva

Poveznice 
 2. HMNL 1999./2000.
 Hrvatski malonogometni kup 1999./00.

1999-2000